Pasadena (Austràlia Meridional)
 Pasadena (Terranova)
 Estats Units:
 Pasadena (Califòrnia)
 Pasadena (Maryland)
 Pasadena (Texas)
 South Pasadena (Califòrnia)
 South Pasadena (Florida) 
 Pasadena Hills, població de Missouri
 Pasadena Park, població de Missouri
 Miscel·lània: USS Pasadena (SSN-752), submarí de la Marina 
 USS Pasadena, dos vaixells de la Marina
 Pasadena (sèrie de TV)', sèrie de televisió